Summers peut désigner :

Patronyme 

 Andy Summers (né en 1942), guitariste britannique, membre du groupe de rock The Police ;
 Bill Summers (1948-), percussionniste de jazz américain spécialiste de la conga ;
 Bob Summers (?), compositeur américain de musiques de films ;
 Charles Francis Summers (1858-1945), sculpteur britannique ;
 DaJuan Summers (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Durrell Summers (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Gary Summers (?), ingénieur du son américain ;
 Gene Summers (1939-2021), chanteur et compositeur américain de rock 'n' roll et rockabilly ;
 Harrison Summers (1918-1983), sergent-chef de l’armée américaine ;
 Hilary Summers, chanteuse galloise contralto ;
 Hope Summers (1896-1979), actrice américaine ; 
 Lawrence Summers (1954-), économiste et homme politique américain ;
Maisie Summers-Newton (2002-), nageuse handisport britannique ;
 Walter Summers (1892-1973), réalisateur et scénariste britannique.

Noms composés
 Sheila Piercey Summers (?), joueuse sud-africaine de tennis.

Personnages de fiction

Univers de Buffy contre les vampires 
 Buffy Summers, personnage de fiction principal du film Buffy, tueuse de vampires, la série télévisée Buffy contre les vampires et de nombreux spin-offs (romans, comics et jeux vidéo) ;
 Dawn Summers, personnage fictif créé pour la série télévisée Buffy contre les vampires, sœur de l'héroïne éponyme, interprétée par l'actrice Michelle Trachtenberg ;
 Joyce Summers, personnage fictif de la même série, mère de Buffy et Dawn, interprétée par Kristine Sutherland ;

Univers des X-Men
 Rachel Summers, super-héroïne membre des X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Scott Summers, super-héros membre des X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Jean Grey-Summers,  super-héroïne membre des X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Hope Summers,  super-héroïne membre des X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Nathan Summers,  super-héros membre des X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Toponymes
 Summers, ville de l'Arkansas.

Autres
 John Summers & Sons, une entreprise sidérurgique britannique disparue

Voir aussi 
 Hot summers (étés chauds), expression américaine utilisée pour désigner les émeutes raciales survenues dans les années 1960 dans les « ghettos » afro-américains de plusieurs grandes villes des États-Unis.
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme